Palaiokhorion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiokhórion (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Palaiokhórion (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Dytikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar